Le tournoi de tennis de Perth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971 se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Evonne Goolagong.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Perth
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1971
Perth
Perth
Tennis en Australie en 1970
Tennis en Australie en 1971
Sport en décembre 1970
Tennis en janvier 1971